Madison Township (Illinois)
Madison Township (comté d'Armstrong, Pennsylvanie)
Madison Township (comté de Buchanan, Iowa)
Madison Township (comté de Butler, Iowa)
Madison Township (comté de Cedar, Missouri)
Madison Township (comté de Clarion, Pennsylvanie)
Madison Township (comté de Clark, Missouri)
Madison Township (comté de Clarke, Iowa)
Madison Township (comté de Columbia, Pennsylvanie)
Madison Township (comté de Fremont, Iowa)
Madison Township (comté de Grundy, Missouri)
Madison Township (comté de Hancock, Iowa)
Madison Township (comté de Harrison, Missouri)
Madison Township (comté de Jasper, Missouri)
Madison Township (comté de Johnson, Iowa)
Madison Township (comté de Johnson, Missouri)
Madison Township (comté de Jones, Iowa)
Madison Township (comté de Lee, Iowa)
Madison Township (comté de Madison, Iowa)
Madison Township (comté de Mercer, Missouri)
Madison Township (comté de Polk, Iowa)
Madison Township (comté de Winneshiek, Iowa)